Puchar Świata w Szachach 2021 – turniej szachowy, organizowany przez Międzynarodową Federację Szachową, rozegrany w dniach od 12 lipca do 6 sierpnia 2021 w rosyjskim mieście Soczi. Zdobywcą Pucharu Świata został polski arcymistrz Jan-Krzysztof Duda, który w finale pokonał rosyjskiego arcymistrza Siergieja Kariakina.

Dwaj finaliści zakwalifikowali się do Turnieju pretendentów 2022. Ponadto wszyscy ćwierćfinaliści, z wyjątkiem Mistrza Świata Magnusa Carlsena, zakwalifikowali się do FIDE Grand Prix 2022, dając im kolejną szansę na zakwalifikowanie się do Turnieju pretendentów.

Format rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 206 zawodników, którzy rozegrali 8 rund systemem pucharowym.
Najlepsza 50 rozstawionych zawodników znalazła się odrazu w drugiej rundzie turnieju. Przegrani półfinałów rozegrali mecz o trzecie miejsce.

Każda runda składała się z partii szachów klasycznych z limitem czasu przez pierwsze dwa dni, plus tie-breaki trzeciego dnia, jeśli było to wymagane. Limity czasowe były następujące:

 Dwie partie szachów klasycznych z limitem czasu: 90 minut plus 30 minut od ruchu 40 oraz bonus w postaci 30 sekund po każdym wykonanym ruchu.
 Jeśli mecz był remisowy po partiach szachów klasycznych, gracze grali dwie dodatkowe partie szachów szybkich, z tempem 25 minut plus 10 sekund bonifikaty za posunięcie.
 Jeśli mecz nadal był remisowy, gracze grali jeszcze dwie dodatkowe partie szachów szybkich, tylko tym razem w tempie 10 minut plus 10 sekund bonifikaty.
 Jeśli mecz nadal był remisowy, gracze rozegrali dwie dodatkowe partie w szachach błyskawicznych w tempie 5 minut plus 3 sekundy bonifikaty.
 Jeśli mecz nadal był remisowy, rozgrywano jedną partię w systemie armagedon, w którym gracz grający białymi miał 5 minut na grę, a grający czarnymi 4 minuty, plus dodatkowe 2 sekundy za każdy wykonany ruch od 61 ruchu włącznie. Zwycięzca wygrywa mecz, a jeżeli i w tej decydującej rozgrywce także dojdzie do remisu, zwycięzcą w meczu ogłoszony zostaje gracz grający czarnymi (z powodu posiadania krótszego czasu na grę).

Zawodnicy 
Do Puchar Świata w szachach 2021 zakwalifikowało się 206 zawodników:
 Mistrz świata w szachach
 Mistrzyni świata kobiet w szachach
 Mistrz Świata Juniorów 2019 U20
 Czterech najlepszych szachistów w Pucharze Świata w szachach 2019
 89 graczy zakwalifikowanych z turniejów kontynentalnych:
 Europa (47): Wysoki ranking (10), Kwalifikacja hybrydowa (36), Strefa kwalifikacyjna 1.10 (1)
 Ameryka (11+9): Kwalifikacje hybrydowe (8), Strefy kwalifikacyjne 2.1 ( 5), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (2)
 Azja (18): Hybrydowe Mistrzostwa Azji w szachach 2021 (7), Kwalifikacyjne w Indiach (1), Strefy kwalifikacyjne 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3,4 (2), 3,5 (2), 3,6 (1), 3,7 (1)
 Afryka (4): Mistrzostwa Afryki w szachach (4)
 13 najwyżej ocenianych zawodników ze średniej dwunastu list rankingowych, od lipca 2020 do czerwca 2021
 91 miejsc federacji wybranych na podstawie średniej oceny ich dziesięciu najwyżej ocenianych graczy
 4 nominacje Prezydenta FIDE
 2 nominacje organizatora

Po raz pierwszy dopuszczono do kwalifikacji hybrydowy format szachów internetowych pod nadzorem arbitra, ze względu na trudności wywołane pandemią COVID-19 w organizowaniu rozgrywek nad szachownicą.

Wyniki od V rundy do finału

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 World Chess Cup 2021 | FIDE

2021
Sport w Soczi
2021 w sporcie
2021 w Rosji